La communauté de communes de la Montagne d'Ardèche est une communauté de communes française, située dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec  habitants, elle fait partie des communautés de communes les moins peuplées de France et les moins denses.

Elle est née de la fusion des Communautés de communes de Entre Loire et Allier, Cévenne et Montagne ardéchoises et des Sources de la Loire.

Historique 
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de 2015 impose la fusion des trois communautés de communes Entre Loire et Allier, Cévenne et Montagne ardéchoises et des Sources de la Loire du fait d'une population inférieure à , toutes trois membres des syndicats mixtes de la Montagne Ardéchoise et du Pays de l’Ardèche méridionale  ; La nouvelle structure n'atteignait pas encore le seuil de  habitants et seul le conseil municipal de Lafarre dans le département de la Haute-Loire a délibéré pour rejoindre l'EPCI car partageant le même bassin de vie de la commune de Coucouron.

Les communes de La Rochette, Borée et Saint-Martial appartenant à la Communauté de communes Val'Eyrieux ont été choisies pour rejoindre la nouvelle structure ayant comme point commun une adhésion à l'office de tourisme de Saint-Eulalie.

La version adoptée en  confirme ce projet de fusion, mais en intégrant en plus les communes d'Astet et de Lachamp-Raphaël sans la commune de Lafarre . L'arrêté préfectoral est publié le 16 décembre 2016

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Administration

Siège 
La communauté de communes a son siège à la mairie de Coucouron.

Conseil communautaire 
En 2017, 41 conseillers communautaires siégeait dans le conseil.

Présidence 
La communauté de communes est actuellement présidée par

Compétences 

La structure adhère au 
 Syndicat départemental d'énergie 07
 Syndicat Mixte Inforoutes
 ARDECHE DROME NUMERIQUE-ADN
 Syndicat pour la destruction des ordures ménagères du secteur d'Aubenas (SIDOMSA)
 SICTOM des Hauts Plateaux 
 Syndicat mixte de gestion de l’École départementale de musique et de danse
 Syndicat Départemental Équipement Ardèche (SDEA)
 Syndicat mixte du Pays de l'Ardèche méridionale

Références 

Montagne Ardeche